Ладзице () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Радомщанский повят, Лодзинское воеводство. Население — 4972 человека (на 2004 год).

Соседние гмины 
 Гмина Добрышице
 Гмина Крушина
 Гмина Льгота-Велька
 Гмина Нова-Бжезница
 Гмина Радомско
 Радомско
 Гмина Стшельце-Вельке

Ссылки 

Гмины Лодзинского воеводства